Honda kan syfta på:

 Honda (auktor) – en  auktorsförkortning för flera personer
 Honda (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Honda Center – en inomhusarena för ishockey i Anaheim
 3904 Honda – en ateroid uppkallad efter astronomen Minoru Honda
 Honda–Tates sats – ett resultat som klassificerar abelska varieteter över ändliga kroppar upp till isogeni

Företag 
 Honda – en bil- och motorcykeltillverkare, dess dotterbolag och biverksamheter i olika länder
 Honda Racing Corporation – (HRC), Hondas motorsportdivision
 Honda F1 – ett före detta Formel 1-team

Geografi

Colombia 

 Honda (kommun), Tolima, 
 Honda (ort), Tolima,

Se även
 Bahia Honda – flera
 Laguna Honda – flera
 Poza Honda – flera